Amerikai Egyesült Államok
Lakeville (Connecticut)
Lakeville (Indiana)
Lakeville (Kalifornia)
Cartago (Kalifornia), korábbi neve Lakeville
Lakeville (Maine)
Lakeville (Massachusetts)
Lakeville (Minnesota)
Lakeville (Ohio)